Handsksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Handsksjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,39 ha)
Handsksjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (19,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn